Андре́й Алексе́евич Сосни́цкий (8 ноября 1962, Советск, Калининградская область, СССР) — советский и белорусский футболист, тренер.

Карьера футболиста 
Воспитанник ДЮСШ г. Советска. Профессиональную карьеру начал в калининградской «Балтике». Затем перешёл в клуб высшего дивизиона СССР минское «Динамо», переживавшего свои лучшие годы. Там он выступал с 1981 по 1986 годы, играл в основном за молодёжный состав, в высшем дивизионе СССР сыграл 2 матча. В 1986 году перешёл в «Динамо» (Брест) из второй лиги, где с перерывом на возвращение в Минск отыграл до 1992 года. В этот период за брестский клуб сыграл более 150 матчей, играя на позиции защитника, отличался хорошей результативностью забитых мячей. В 1990-х годах играл в высшем дивизионе России за клубы «Спартак» (Владикавказ), «Уралмаш» (Екатеринбург) и «Черноморец» (Новороссийск) — всего в высшем дивизионе России сыграл 48 матчей. В 1997 году вернулся в Белоруссию, где продолжил выступления за «Динамо» (Брест) и «Славия» (Мозырь).

Помимо прочего сыграл 4 матча за сборную Белоруссии.

Карьера тренера 
После завершения карьеры игрока работал тренером в «Славии» (Мозырь), затем возглавил брестское «Динамо», также был главным тренером «Славии» (Мозырь). В 2008-м году присоединился к тренерскому штабу Леонида Кучука, возглавлявшего тираспольский «Шериф». После ухода Кучука, возглавлял клуб с января 2010 по апрель 2011, под руководством Сосницкого клуб выиграл чемпионат и Кубок страны. В июне 2011 года Сосницкий вошёл в тренерский штаб Леонида Кучука в киевском «Арсенале». Их совместная работа продолжилась и в России в краснодарской «Кубани» и московском «Локомотиве».

С 2016 по 2020 годы работал в «Армавире», в 2021 году вернулся в Белоруссию в «Витебск», также в карьере тренера в 2022 году были подмосковные «Химки». В начале 2023 года стал главным тренером клуба «Кубань».

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Металлург» Верхняя Пышма
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Черноморец-2» Новороссийск
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Динамо-Брест»
Тренеры ФК «Славия-Мозырь»
Тренеры ФК «Шериф»
Тренеры ФК «Кубань»
Тренеры ФК «Кубань» (2018)